Питирим:

 Питирим — мужское имя неясного происхождения, предположительно собственно русское
 Питирим (ум. 1673) — девятый патриарх Московский и всея Руси.
 Питирим (1665—1738) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Нижегородский и Алатырский.
 Питирим (ум. 1455) — епископ Русской церкви, четвёртый епископ Пермский.
 Питирим (1645—1698) — епископ Русской православной церкви, епископ Тамбовский и Козловский.
 Питирим (Волочков) (род. 1961) — епископ Русской православной церкви, епископ Сыктывкарский и Воркутинский
 Питирим (Крылов) (1895—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Велико-Устюжский и Усть-Вымский.
 Питирим (Нечаев) (1926—2003) — епископ Русской церкви, митрополит Волоколамский и Юрьевский.
 Питирим (Окнов) (1858—1920) — епископ Православной Российской церкви; митрополит Петроградский и Ладожский.
 Питирим (Свиридов) (1887—1963) — епископ Русской православной церкви.
 Питирим (Старинский) (род. 1944) — епископ Русской православной церкви, митрополит Николаевский и Очаковский.
 Питирим (Творогов) (род. 1967) — епископ Русской православной церкви, епископ Звенигородский.